La route nationale 340 peut désigner : 
 La  Route nationale 340, en Espagne
 La Route nationale 340, en France

Voir aussi